Болдрідж ()  — англійське прізвище.

Відомі носії:
 
 Генрі Клеренс Болдрідж (1868—1947) — 14-й губернатор штату Айдахо.
 Малкольм Болдрідж (1922—1987) — американський бізнесмен і державний діяч, міністр торгівлі США (1981—1987).
 Адам Болдрідж (англ. Adam Baldridge фл. 1690—1697) — англійський пірат і один із перших засновників піратських поселень на Мадагаскарі.
Англійські прізвища